Никола́й Ива́нович Кра́вченко:
 Кравченко, Николай Иванович (1867—1941) — российский художник-баталист, журналист и писатель.
 Кравченко, Николай Иванович (1924—1997) — председатель колхоза в Полтавской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Кравченко, Николай Иванович (1929—2010) — советский строитель в Сталинской области, Герой Социалистического Труда (1958).